ДЮСШ — детско-юношеская спортивная школа (также СДЮШ, СДЮШОР, СДЮСШОР, СШОР, где СДЮСШ — специализированная ДЮСШ, СШОР — спортивная ).

Также может означать:
 Футбольные клубы
 ДЮСШ (футбольный клуб, Краснознаменск)
 СДЮШОР (футбольный клуб, Ногинск)
 УОР-СШОР (футбольный клуб, Йошкар-Ола)
 ДЮСШ Спартак-2 (футбольный клуб, Москва), в 1968 и 1969 годах участвовал в классе «Б» чемпионата СССР
 СДЮШОР № 7 (футбольный клуб), Шымкент
 ДЮСШ № 7 (женский футбольный клуб), Шымкент
 СДЮСШОР № 8 (футбольный клуб), Астана
 СДЮСШОР № 8 (женский футбольный клуб), Астана
 ОСДЮСШ № 2 (женский футбольный клуб), Актобе
 Надежда-СДЮШОР № 7 (женский футбольный клуб), Могилёв
 ДЮСШ Резекне (футбольный клуб)
 ДЮСШ Илуксте (футбольный клуб)
 Смилтене/ДЮСШ
 ДЮСШ Целтниекс, Даугавпилс
 Рогачёв-ДЮСШ-1, Днепр-ДЮСШ-1
 СДЮШОР-Металлург, Запорожье
 , Гомель
 Клуб по хоккею с мячом
 ДЮСШ «Рекорд» (клуб по хоккею с мячом), Иркутск

См. также 
 РФШ (футбольный клуб)
 ФШМ (футбольный клуб)

Примечания